Первая хорватская футбольная лига 2005/2006 () — 15-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 20 июля 2005 года по 13 мая 2006 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Результаты и протоколы матчей на hrnogomet.com
 Статистика на сайте RSSSF

2005/2006
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2005 году
Спорт в Хорватии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006